Denumirea Nivea se poate referi la:

 Nivea Brașov companie brașoveană de cosmetice (1926 - 1992)
 Nivea (cosmetice) gamă de produse cosmetice a concernului german Beiersdorf